Cette page contient les pages d'homonymie de Amérique, L'Amérique et Amériques.

L'Amérique est un continent, comptant l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, l'ensemble étant parfois désigné sous le vocable Les Amériques.

Amérique est un nom parfois utilisé pour désigner les États-Unis, un pays d'Amérique du Nord.

Géographie, histoire et société 

 L'Amérique latine est la partie du continent américain où la population s'exprime majoritairement en langues romanes, essentiellement l'espagnol et le portugais. Cette définition peut éventuellement inclure l'usage du français.

 L'Amérique hispanique est la partie du continent de langue espagnole.

 L'Amérique anglo-saxonne est la partie du continent de langue anglaise.

 L'Amérique portugaise est la partie du continent de langue portugaise ou le Brésil.

 L'Amérique française est l'ensemble des communautés et des entités, actuelles ou passées, parlant français sur le continent américain.

 L'Amérique néerlandaise est la partie du continent de langue néerlandaise.

 L'Amérique précolombienne est l'ensemble des civilisations ayant existé sur le continent américain avant sa visite par Christophe Colomb et, d'une manière plus générale, avant sa colonisation par les Européens.

 L'Amérique andine est l'ensemble des États situés en partie sur la cordillère des Andes.

 Le quartier d'Amérique est un quartier administratif de Paris

Œuvres 

 L'Amérique est un roman de Franz Kafka, se déroulant aux États-Unis.
 L'Amérique est une chanson de Joe Dassin.
 L'Amérique est une chanson de France Gall.
 L'Amérique est un roman de Jean Thibaudeau.
 L'Amérique est une pièce de théâtre de Serge Kribus.
 Amériques est une œuvre symphonique du compositeur Edgar Varèse.

Autres 
 L'Amérique est le nom utilisé par un paquebot, précédemment appelé Impératrice Eugénie.
 L'Amérique est le nom d'un chalutier reconverti en patrouilleur auxiliaire qui sauta sur une mine allemande le  devant Penmarch.

Voir également